— мангака, сценарист и режиссёр фильмов и аниме. Наиболее известен как автор манги Akira и её адаптации в виде полнометражного аниме как режиссёр.

Биография 
Кацухиро Отомо родился 14 апреля 1954 года в Японии, префектуре Мияги. Он с детства любил мангу, особенно проявлял интерес к научной фантастике. Его любимыми авторами были Осаму Тэдзука и Сётаро Исиномори. В 1973 году после окончания школы и неудачной попытки поступления в художественное училище Отомо переехал в Токио, где занялся продажей комиксов. Дебютной мангой Отомо стала работа под названием Gunshot, созданная им в 1973 году для журнала Action. В период с 1974 по 1978 год он продолжал сотрудничество с редакцией журнала и выпустил для него манги Around About Midnight и Nothing Will Be as It Was. Его первой значительной мангой стала Fireball (1979), а начатая им в 1980 году манга Doumu удостоилась гран-при японской научной фантастики. В 1982 году началось издание манги «Акира». В 1983 году Отомо участвовал в разработке дизайна персонажей для фильма Genma Taisen. В 1988-м он снял полнометражный фильм «Акира» по мотивам собственной манги.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты премии Nihon SF Taisho Award
Режиссёры мультипликации Японии
Сценаристы аниме
Лауреаты премии манги Коданся